M91 может обозначать:

 M91 — галактика в созвездии Волосы Вероники.
 Застава M91 — сербская снайперская винтовка производства производства компании «Застава Оружје»

См. также 
 Zagi M-91 — хорватский пистолет-пулемёт кустарного производства